Shāhīn Dezh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shāhīn Dezh (kommunhuvudort i Iran), Västazarbaijan, 
 Shahrestān-e Shāhīn Dezh, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar